La Serra del Socarrat és una serra situada al municipi de Vallbona de les Monges a la comarca de l'Urgell, amb una elevació màxima de 744 metres.

Referències 

Serres de Vallbona de les Monges